Vincze je příjmení, které má více nositelů:

 Dániel Vincze (* 1950), slovenský a československý politik maďarské národnosti
 Viktor Vincze (* 1991), slovenský televizní moderátor, redaktor a novinář

Vincze může být i křestní jméno:
 Vincze von Borbás (1844–1905), maďarský botanik